Libanotis elata är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Koch och Pierre Edmond Boissier. Libanotis elata ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
elata